Slant (puzzel), een logische puzzel
 Slant Magazine, een tijdschrift over film, tv en muziek